Frischlin ist Familienname folgender Personen:
 Jakob Frischlin (der Ältere) (1522–1566), Pfarrer in Balingen; Söhne:
 Jakob Frischlin (1557–1621), württembergischer Lateinschulmeister und Schriftsteller, Übersetzer der Werke seines Bruders:
 Nicodemus Frischlin (1547–1590), späthumanistischer Philologe, neulateinischer Dramatiker und Lyriker